Montclus ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Montclus (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
Montclus (Gard) im Département Gard